Vida Tivadar (1922–2012) római katolikus plébános, tiszteletbeli kanonok.
 Vida Tivadar (1962) régész, egyetemi docens